Yukio peut faire référence à :

Prénom 
 Yukio (幸夫) est un prénom japonais ;
 Yūkio Imamura (1935-), peintre japonais ;
 Yukio Mishima (1925-1970), écrivain japonais ;
 Yukio Seki (1921-1944), pilote japonais ;
 Yukio Ozaki (1858-1954), homme politique japonais ;
 Yukio Ninagawa (1935-2016), réalisateur et metteur en scène japonais ;
 Yukio Sakurai (1953-), astronome amateur japonais ;
 Yukio Edano (1964-), homme politique japonais ;
 Yukio Hatoyama (1947-), homme d'État japonais ;
 Yukio Morikawa (1963-), chanteur japonais de heavy metal.

Autre 
 (5513) Yukio, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.